Уњас де Гато има више значења:

 Уњас де Гато (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уњас де Гато (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику